Meslier kan verwijzen naar:

 Jean Meslier, een Franse filosoof
 Illan Meslier, een Franse voetballer